На этой странице перечислены правители древнего государства Карфаген, правившие с 814 до н. э. — 146 до н. э.

 Дидона — 814 — ок. 760 г. до н. э.
 принцепсы (сподвижники Дидоны)
 Ганнон I — ок. 580 — ок. 556 г. до н. э.
 Малх — ок. 556 — ок. 550 г. до н. э.

Магониды:

 Магон I — ок. 550 — ок. 530 г. до н. э.
 Гасдрубал I — ок. 530 — ок. 510 г. до н. э.
 Гамилькар I — ок. 510—480 г. до н. э.
 Ганнон II — 480—440 гг. до н. э.
 Гимилькон I — (Сицилия) 460—410 гг. до н. э.
 Ганнибал I — 440—406 гг. до н. э.
 Гимилькон II — 406—396 до н. э.
 Магон II — 396—375 гг. до н. э.
 Магон III — 375—344 гг. до н. э.
 Ганнон III — 344—340 гг. до н. э.

Ганнониды:

 Ганнон Великий I — 340—337 гг. до н. э.
 Гисгон — 337—330 гг. до н. э.
 Гамилькар II — 330—309 гг. до н. э.
 Бомилькар — 309—308 гг. до н. э.

В середине V века до н. э. Магониды были изгнаны из Карфагена. Далее верховную законодательную власть осуществлял совет ста четырёх, а исполнительную — два ежегодно переизбираемых суффета. В 308 г. до н. э. Бомилькар попытался переворотом вернуть полную власть правителю, но потерпел неудачу, в результате чего Карфаген стал республикой.

Тунис
Правители Карфагена